Batalla de Talavera puede referirse a alguna de las siguientes batallas acaecidas en la localidad de Talavera de la Reina, España:

 Batalla de Talavera (1809), durante la Guerra de la Independencia Española.
 Batalla de Talavera (1936), en el marco de la Guerra Civil Española.

en:Talavera#Battles